Rødtvet (Oslo), een buurt in Oslo
Rødtvet (metrostation), een station van de metro van Oslo